Magistrat je građanski službenik, kojemu su dane upravne i zakonske ovlasti.

 Državne institucije

sk:Magistrát